Диномен () — греческое имя:

 Диномен — один из основателей Гелы (689/688 до н. э.), родоначальник сицилийских Диноменидов
 Диномен Старший (ум. до 485/480 до н. э.) — гелойский иерофант, отец тирана Гелона и его братьев
 Диномен Младший (ум. 451 до н. э.) — тиран Этны
 Диномен — спартанец, олимпионик 316 до н. э.
 Диномен (ум. 213/212 до н. э.) — архонт Сиракуз в 214 до н. э.

Литература 

 , St. 2394—2395